Motocyklowe Grand Prix Katalonii 2010 – siódma eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 2 – 4 czerwca 2010 na torze Circuit de Catalunya w Barcelonie.

MotoGP wyniki

Moto2 wyniki

125 cm³ wyniki

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie MotoGP 

Motocyklowe Grand Prix Katalonii
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2010
2010 w Hiszpanii